Le tournoi Netsuite Open féminin 2016 est l'édition féminine 2016 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du  au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Reyna Pacheco. 

La tête de série  Laura Massaro l'emporte en finale face à la tenante du titre Amanda Sobhy.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open masculin 2016
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2016
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Sport aux États-Unis en octobre 2016
Squash en 2016